Gilles Müller ha battuto in finale Lukáš Lacko 7-6(7–4), 6–3.

Teste di serie 

  Lu Yen-Hsun (semifinali)
  Lukáš Lacko (finale)
  Gō Soeda (primo turno)
  Samuel Groth (primo turno)

  Tatsuma Itō (quarti di finale) 
  Yūichi Sugita (primo turno) 
  Grega Žemlja (primo turno) 
  Hiroki Moriya (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Gemdale ATP Challenger 2014